

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 4 podstawowe 
 Andrzejówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Biłgoraj 
 Andrzejówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Mircze 
 Andrzejówka – część wsi Gronówek w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Złoczew
 Andrzejówka – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Muszyna 
 Andrzejówka – część wsi Łukówiec w woj. mazowieckim, pow. garwolińskim, w gminie Parysów
 Andrzejówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Policzna
 Andrzejówka – przysiółek wsi Ciecierze w woj. świętokrzyskim, pow. kieleckim, w gminie Chmielnik

Inne 
 Andrzejówka – potok, dopływ Sanicy
 Andrzejówka – wieś na Litwie, gmina Ignalino
 Schronisko PTTK „Andrzejówka”
 Andrzejówka – polana na Jarmucie w Pieninach
 Andrzejówka – przystanek kolejowy w Andrzejówce w gminie Muszyna  
 Andrzejówka (rejon radziechowski)
 Andrzejówka (rejon jarmoliniecki)

Zobacz też

Linki zewnętrzne